Charterhouse (das englische Wort für Kartause) steht für:

Orte:
 Charterhouse (Somerset), auch Charterhouse-on-Mendip, ein Dorf in den Mendip Hills in England
 Charterhouse (römische Stadt), eine ehemalige Siedlung in der römischen Provinz Britannia, nahe Charterhouse-on-Mendip
 Hinton Charterhouse, ein Dorf in der englischen Grafschaft Somerset

Unternehmen:
 Charterhouse Bank, eine ehemalige britische Immobilien-Investmentbank, 2000 von HSBC übernommen
 Charterhouse Capital Partners, ein britisches Private-Equity-Unternehmen
 Charterhouse Group, ein US-amerikanisches Private-Equity-Unternehmen

Sonstiges:
 Charterhouse School, eine britische Schule in der Grafschaft Surrey
 Charterhouse Square, ein Platz in London
 London Charterhouse, ein Gebäudekomplex in London am Charterhouse Square, einst eine Kartause, dann von Thomas Sutton erworben und zur Sozialsiedlung und dem ursprünglichen Standort der Charterhouse School gemacht, heute als The Charterhouse Hospital ein Altenheim
 Charterhouse of the Transfiguration, ein Kartäuserkloster in den Vereinigten Staaten